Бурера — озеро на північному заході Руанди.
 Бурера — провінція на півночі Руанди.